Cyril Hanouna (1975-), animateur de télévision français.
 Louisa Hanouna (1954-), est une femme politique algérienne.
Patronyme arabe